Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1955 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 23 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Darlene Hard et Gordon Forbes battent Jenny Staley et Luis Ayala en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Résultats

Tableau complet

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1955
France Double mixte
France Double mixte
Sport en France en 1955